Thala Films est une société de production cinématographique algérienne, d’édition et de distribution de produits audiovisuels.

Historique 
Thala Films est fondée en  par Yacine Bouaziz, qui en est le producteur, très vite rejoint par Fayçal Hammoum, coproducteur et associé. 

Ce collectif dynamique se veut en phase, sur le plan technique et artistique avec les normes de production internationales. "Si nos productions sont diversifiées, c’est que notre ambition est avant tout de participer activement à la promotion et la pérennité de la culture algérienne."

Projets réalisés 

Depuis sa création, Thala Films a produit plusieurs courts-métrages ainsi que des longs métrages documentaires qui lui ont valu de remporter plusieurs prix lors de festivals nationaux et internationaux, notamment celui de meilleure production du monde arabe au Abu Dhabi International Film Festival deux années consécutives en 2011 et 2012. Ces œuvres ont fait l’objet de diffusion sur Arte et Canal +.

Thala Films a aussi collaboré sur plusieurs projets avec des productions étrangères (suisses, allemandes et françaises) et ce afin de mener à bien des productions exécutives qui ont participé à des festivals de renoms.

Thala Films a produit également l’émission « Djawab Bassite »  qui a été diffusée sur le web et en prime time sur les télévisions publiques et nationales algériennes. Cette émission a connu un franc succès auprès du public et auprès des célébrités algériennes.

Par ailleurs, Thala Films a produit des spots publicitaires pour des marques prestigieuses ainsi que des films institutionnels.

Thala Films a aussi produit plusieurs clips vidéo pour des artistes algériens de renom tels que The Crossfaders, Democratoz, Ifrikya Spirit, Meziane Ammiche et bien d'autres.

Filmographie et distinctions 
 2010 : Projet "Alger, Demain", production de 4 courts- métrages : "Demain, Alger ?" de Amin Sidi-Boumedine, "Procrastination" de Etienne Kaleb, "Un Homme Face Miroir" de Zakaria Saidani et "Un Jour à Alger" de Raouf Benia. "Demain, Alger ?" du réalisateur Amin Sidi-Boumédine: Sélection officielle au Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, Meilleur Court-métrage aux Journées Cinématographies d'Alger, Meilleure production du monde Arabe aux Abu Dhabi International Film Festival, FIFOG d’Argent au Festival International du Film Oriental de Genève 2012, Double prix du Panorama des Cinémas du Maghreb de Saint-Denis, Coup de Cœur du Public et Prix du Jury Lycéens. 
 2012 : Coproduction du documentaire « El Oued L’Oued », réalisé par Abdenour Zahzah. Durée 90 min. Participation à l’International Documentary Film Festival d’Amsterdam. Prix de la Meilleure Œuvre Artistique au Festival du Film Africain de Luxor en 2014. Production du court-métrage « Al Djazira » réalisé par Amin Sidi-Boumediene : Double prix à l’International Film Festival d’Abu Dhabi : Meilleure production du monde arabe et Meilleur film du monde arabe. Prix du meilleur court-métrage au Festival du Film Arabe d’Oran. 
 2013 : Production exécutive du documentaire de Feriel Benzouaoui « Alger Après » pour le compte de la boite de production française Capricci et Bobi Lux
 2014 : Production exécutive du court-métrage « Babor Kazanova », réalisé par Karim Sayad, produit par Close-up Films (Suisse)
 2016 : Production exécutive du documentaire « Les Agneaux de Dieu », réalisé par Karim Sayad et produit par Close-Up Films (Suisse) Production du film documentaire « Vote-Off », réalisé par Fayçal Hammoum. Sélection officielle en 2017 au Festival Cinéma du Réel à Paris. 
 2019 : Production du long métrage "Abou Leila" du réalisateur Amin Sidi-Boumédine, en coproduction avec In Vivo (France). Sélection Officielle à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2019

Lien externe 
 
 https://www.youtube.com/user/ThalaFilmsWeb

Références 

Société de production de cinéma ayant son siège en Algérie